Сингх, Балбир:* Сингх, Балбир (1924—2020) — индийский хоккеист на траве, трёхкратный олимпийский чемпион.
 Сингх, Балбир (1942—2020) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1964 года.
 Сингх, Балбир (род. апрель 1945) — индийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1968 года.
 Сингх, Балбир (род. сентябрь 1945) — индийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1968 года.